Алекса́ндр Алекса́ндрович Ольхи́н () — русский консул в Варне, коллежский асессор, затем присяжный поверенный и политический ссыльный, поэт. Внук фабриканта А. В. Ольхина.

Биография 
Александр Александрович Ольхин родился  года в Санкт-Петербурге в дворянской семье. Отец — генерал-лейтенант Александр Александрович Ольхин (1812 — ), мать — начальница Мариинского института в Санкт-Петербурге Мария Сергеевна Ольхина (—, урожд. Кусова).

Окончив Александровский лицей (1859), начал дипломатическую карьеру, был консулом в Варне.

В 1865 году вышел в отставку в чине коллежского асессора и стал мировым судьёй, а с 1869 года — присяжным поверенным. Выступал как адвокат в ряде крупных политических процессов: «процессе нечаевцев», деле В. М. Дьякова, «процессе пятидесяти» и «Процессе ста девяноста трёх», в деле о демонстрации на Казанской площади 1876 года и др.

Сотрудничал в газетах «Начало» и «Земля и Воля»; в последней поместил своё стихотворение «У гроба», посвященное С. М. Кравчинскому и убийству начальника Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии Н. В. Мезенцова . Принимал участие на панихиде-демонстрации  по застрелившемся после освобождения В. Засулич Григорию Сидорацкому.

В ночь на , после покушения А.К. Соловьева на Александра II, на квартире Ольхина в Санкт-Петербурге был произведён обыск, при котором были найдены запрещённые издания. Арестован  в деревне Студенец Порховского уезда Псковской губернии, где жена его была учительницей. Привезён в Санкт-Петербург и содержался в Доме предварительного заключения.

 освобожден из-под стражи на поруки матери. По распоряжению санкт-петербургского генерал-губернатора от  выслан под гласный надзор в Вологодскую губернию. После освобождения жил в Белоострове, где с  по  состоял под негласным надзором. Выбыл  в Вологодскую губернию, откуда выслан  в город Яренск.

В октябре 1879 года возвращён и предан Санкт-Петербургскому военно-окружному суду по делу Л. Ф. Мирского по обвинению в укрывательстве его после покушения на А. Р. Дрентельна и в принадлежности к преступному сообществу. Судился с  по  и за недоказанностью обвинения был оправдан.  отправлен в распоряжение вологодского губернатора и вновь выслан в город Яренск.

За противодействие распоряжениям полиции в марте 1880 года был перемещён под надзор в город Шадринск Пермской губернии, куда прибыл в мае 1880 года и где был привлечён к новому дознанию, возникшему  по обвинению в произнесении «дерзких слов против особы государя императора»; подвергнут одиночному тюремному заключению в течение месяца. По постановлению Особого совещания от  срок пребывания под надзором полиции определён в четыре года, по . В декабре 1883 года оказал содействие бежавшим из Сибири С. Иванову, Л. Чемодановой, Тулузакову и др., за что срок надзора продлен ещё на два года. В Шадринске Александр Александрович устраивал лекции для взрослых и для детей на естественнонаучные и исторические темы, участвовал в любительских спектаклях, оказывал юридическую помощь крестьянам в их судебных тяжбах с землевладельцами. Выезжал в Екатеринбург, где завёл связи с редакциями газет. Народная учительница Варвара Александровна Ольхина (1850—1881), жена политического ссыльного, умерла в городе Шадринске.

По окончании гласного надзора в 1887 году переехал в Нижний Новгород, где сотрудничал в местной прессе, состоял под негласным надзором.

В 1889 году перемещён в своё имение в слободе Александровка у станции Белоостров, затем жил в Пскове, состоял присяжным поверенным при Псковском окружном суде. Освобождён от негласного надзора по циркуляру Департамента полиции от  и в октябре 1895 года получил разрешение жить в Санкт-Петербурге, где занимал место юрисконсульта в правлении общества Рязанско-Уральской железной дороги.

Александр Александрович Ольхин умер  года в слободе Александровка (Мюллюнкюля) Белоостровской волости Санкт-Петербургского уезда Санкт-Петербургской губернии. В апреле 1935 года все жители слободы были выселены. С 1936 по 1939 год здесь шло строительство советских железобетонных ДОТов, входящих в систему 22-го Карельского укреплённого района. Ныне там находится садоводство, входит в Сертоловское городское поселение  Ленинградской области. Похоронен при церкви Св. Троицы в Александровке. Церковь разрушена в годы Великой Отечественной войны, не восстановлена, территория находится в Сертоловском городском поселении  Ленинградской области.

Творчество 
Основным направлением творчества Ольхина была революционная поэзия, что было обусловлено его радикальными взглядами, а также близостью к народникам. Печатался в различных журналах, в том числе и подпольных («Дело», «Русская мысль», «Земля и воля», «Начало»). Наиболее известным произведением Ольхина является переделанная им песня «Дубинушка», а также стихотворение «У гроба», посвящённое С. М. Кравчинскому.

Семья 
Василий Елизарович Ольхин (1709—1788), олонецкий купец, уральский заводчик, оставил сыновьям Василию и Александру большой капитал, позволивший им приобрести 22 238 десятин казенной, «пустопорожней» земли из 2-й части мызы Осиновая Роща и 10 000 из Белоостровской вотчины, западной границы которой была река Сестра. Его внук (дед Александра Александровича), Александр Васильевич Ольхин (1771—1815) с 1792 года состоял в купечестве. 

Сестра Фаина Александровна Ольхина была замужем за родным братом Василия Дмитриевича Поленова — Алексеем Дмитриевичем, известным в то время юристом и экономистом, а также путешественником и автором статей о Кольском полуострове, одна из которых, о Терском береге, была опубликована в журнале «Записки русского географического общества».

Жена — народная учительница Варвара Александровна Ольхина (1850—1881, Шадринск).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Стихи А. А. Ольхина 

Выпускники Александровского лицея
Коллежские асессоры
Персоналии:Шадринск
Персоналии:Нижний Новгород
Персоналии:Псков
Сосланные в Яренск
Сосланные в Вологодскую губернию